Karszewo (powiat Elbląski), een plaats in het Poolse woiwodschap Ermland-Mazurië, in het Powiat Elbląski
 Karszewo (powiat Kętrzyński), een plaats in het Poolse woiwodschap Ermland-Mazurië, in het Powiat Kętrzyński